Cheapside – ulica w Londynie, w City of London
 Cheapside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Cheapside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire